Xiamula kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qamlha, berg, Tibet, 
 Xiamula (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar